Вальстедт () — шведская фамилия. Известные носители:
 Вальстедт, Леопольд (род. 1999) — шведский футболист, вратарь.
 Вальстедт, Эрик (род. 1976) — шведский футболист, защитник.